Lista 706 gmin w departamencie Calvados we Francji.

(CAC) – gmina aglomeracji Caen la Mer utworzone w 2002 r.

Gminy we Francji